Az Elefánt hercegnő (eredeti cím: The Elephant Princess) ausztrál televíziós filmsorozat, amelynek alkotója Jonathan M. Shiff volt. A forgatókönyvet Simon Butters írta, a sorozatot Grant Brown, Roger Hodgman és Daniel Nettheim rendezte, a zenéjét Ricky Edwards szerezte, a producere Joanna Werner volt, a főszerepekben Emily Robins, Miles Szanto, Maddy Tyers, Emelia Burns és Sebastian Gregory láthatóak. A Jonathan M. Shiff Productions készítette, a ZDF forgalmazta. A teljes sorozatot Ausztráliában 2008. november 13. és 2011. október 6. között a Network Ten mutatta be, a sorozat 2. évadát Magyarországon 2016. november 18-án a Megamax tűzte műsorára.

Ismertető 
Alex tizenhatodik születésnapján egy fiú és egy elefánt jelenik meg a lány udvarában. A fiú közli Alex-szel, hogy ő Manjipoor hercegnője.

Szereplők 
 Emily Robins – Alexandra "Alex" Wilson
 Miles Szanto – Kuru
 Maddy Tyers – Amanda Tucci
 Emelia Burns – Diva
 Sebastian Gregory – JB Deekes (1. évad)
 Damien Bodie – Vashan (1. évad)
 Brett Climo – Omar (1. évad)
 Liam Hemsworth – Marcus (1. évad)
 Eva Lazzaro – Zoe Wilson (1. évad)
 Alyce Platt – Anita Wilson (1. évad)
 Grant Piro – Jim Wilson (1. évad)
 Eka Darville – Taylor (2. évad)
 Richard Brancatisano – Caleb (2. évad)
 Georgina Haig – Zamira (2. évad)

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 Elefánt hercegnő a tv.24.hu-n 
 

2008-ban bemutatott ausztrál televíziós sorozatok
Televíziós drámasorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Romantikus televíziós sorozatok
2011-ben befejezett televíziós sorozatok